W Polsce: 
 Polanów – miasto w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów 
 Polanów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Polanów – dawna gromada

Zobacz też: Polanowo